Døstrup henviser til forskellige artikler:

 Døstrup (Mariagerfjord Kommune) – landsby beliggende ca. 6 km nordvest for Hobro i Mariagerfjord Kommune.
 Døstrup (Tønder Kommune) – landsby beliggende ca. 5 km sydsydøst for Skærbæk i Sønderjylland.
 Døstrup Kirke (Tønder Kommune)
 Døstrup Kirke (Mariagerfjord Kommune)
 Døstrup Sogn (Mariagerfjord Kommune) – et sogn i Mariagerfjord Kommune og i Hobro-Purhus Provsti.
 Døstrup Sogn (Tønder Kommune) – et sogn i Tønder Kommune og i Tønder Provsti.